Hollins ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hollins (Alabama)
 Hollins (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Hollins (Bolton), Greater Manchester, England
 Hollins (Bury), Greater Manchester, England
 Hollins (Cumbria), England
 Hollins (Derbyshire), England
 Hollins (Oldham), Greater Manchester, England
 Hollins (Rochdale), Greater Manchester, England
 Hollins (Staffordshire), England

Personen:
 Alfred Hollins (1865–1942), englischer Komponist und Organist
 Damon Hollins (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Dave Hollins (* 1966), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Dave Hollins (Fußballspieler) (* 1938), walisischer Fußballtorhüter
 Hue Hollins, US-amerikanischer Basketball-Schiedsrichter der NBA
 Jessie Hollins (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 John Hollins (* 1964), MBE, englischer Fußballspieler und Manager
 Lionel Hollins (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer der NBA
 Ryan Hollins (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sheila Hollins, Baroness Hollins (* 1946), britische Psychiaterin und Politikerin
 Tony Hollins, US-amerikanischer Bluessänger, Gitarrist und Songwriter

Sonstiges:
 Hollins University, private Universität in Virginia

Siehe auch:
 Hollings